En , Stajkowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Stajkowo. 

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Stajkowo.